de naam van de Sinterklaasstorm van 2013 in Duitsland
 Xaver, een jongensnaam